Результаты турнира по фехтованию на летней Универсиаде 1961, проходившей в Софии, Болгария.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

См. также 
 Фехтование на Универсиадах

Ссылки 
 HickokSports

Фехтование на летних Универсиадах
Летняя Универсиада 1961
Международные соревнования по фехтованию в Болгарии